Hillborg är ett svenskt efternamn och kan avse någon av följande:
Anders Hillborg (född 1954), tonsättare
Arne Hillborg (1911–1974), ingenjör
Per-Olof Hillborg (1924–2020), läkare